Валентіна Кортезе (;  , Мілан, Італія —  ) — італійська актриса.

Життєпис 
Навчалася в римській Академії драматичного мистецтва. Дебют у кіно відбувся в 1940 році, грала в багатьох італійських фільмах того періоду. У 1944-46 роках виступала на сценах драматичних театрів. Переворотом у кар'єрі актриси стала головна роль у картині «I Miserabili» (1947) за твором Віктора Гюго. Міжнародний успіх британської мелодрами «Кришталева Гора» (1949) призвів до того, що актриса стала отримувати пропозиції з Голлівуду (у США знімалася під прізвищем Кортеза): вона зіграла у фільмах «Шосе крадіїв» (1949), «Будинок на телеграфному пагорбі» (1951). Потім повернулася до Європи і працювала з такими режисерами, як: Мікеланджело Антоніоні і Федеріко Фелліні, який запропонував їй роль в сюрреалістичному фільмі «Джульєтта і парфуми» (1965). За роль кінозірки, що спилася в картині Франсуа Трюффо «Американська ніч» (1973) Валентіна отримала Оскар. Крім кіно, актриса продовжує грати в театрі, з'являючись в спектаклях Джорджіо Стрелера і Франко Зеффіреллі. На її рахунку головні ролі в таких спектаклях, як «Мері Стюарт» Шиллера і «Лулу» Ведекінда.

Фільмографія 

 L'orizzonte dipinto (1941)
 Il bravo di Venezia (1941)
 L'attore scomparso (1941)
 Primo amore (1941)
 La cena delle beffe (1941)
 La regina di Navarra (1942)
 Una signora dell'Ovest (1942)
 Orizzonte di sangue (1942)
 Soltanto un bacio (1942)
 Giorni felici (1942)
 Quarta pagina (1943)
 Quattro ragazze sognano (1943)
 Nessuno torna indietro (1943)
 Chi l'ha visto? (1943)
 I dieci comandamenti (1945)
 Un americano in vacanza (1945)
 Roma città libera (1946)
 Il Passatore (1947)
 Знедолені / I miserabili (1947)
 L'ebreo errante (1948)
 Il corriere del re (1948)
 La montagna di cristallo (The Glass Mountain) (1949)
 Gli spadaccini della serenissima o Cagliostro (Black Magic) (1949)
 Шосе крадіїв (1949)
 Malesia (Malasya) (1949)
 Gli uomini sono nemici (1950)
 Donne senza nome (1950)
 La rivale dell'imperatrice (1951)
 Ho paura di lui (The House on Telegraph Hill) (1951)
 The Secret People (1952)
 Lulù (1953)
 Прогулянка (1953)
 Il matrimonio (1954)
 Босонога графиня (The Barefoot Contessa) (1954)
 Le avventure di Cartouche (1954)
 Il conte Aquila (1955)
 Avanzi di galera (1955)
 Подруги (1955)
 Faccia da mascalzone, (1955)
 Fuoco magico (Magic Fire) (1955)
 Adriana Lecouvreur (1956)
 Kean — Genio e sregolatezza, (1956)
 Calabuig (Calabuch) (1956)
 Dimentica il mio passato (1957)
 Amore a prima vista (1957)
 Amori e guai (1959)
 Варавва (1961)
 Donne senza paradiso (1962)
 Square of Violence (1962)
 Nasilje na tragu (1962)
 La ragazza che sapeva troppo (1963)
 La vendetta della signora (The Visit) (1964)
 Giulietta degli spiriti (1965)
 La donna del lago (1965)
 L'angelica avventuriera (Soleil noir) (1966)
 Scusi, facciamo l'amore? (1967)
 Quando muore una stella (The Legend of Lylah Clare) (1968)
 Toh, è morta la nonna! (1969)
 Il segreto di Santa Vittoria (The Secret of Santa Vittoria) (1969)
 Portami quello che hai e prenditi quello che vuoi (Les caprices de Marie) (1969)
 Madly, il piacere dell'uomo (Madly) (1970)
 La barca sull'erba (1970)
 Erste Liebe (1970)
 Fratello sole, sorella luna (1971)
 L'iguana dalla lingua di fuoco (1971)
 Imputazione di omicidio per uno studente (1972)
 Вбивство Троцького (1972)
 Американська ніч (1973)
 Amore mio non farmi male (1974)
 Il bacio (1974)
 La grande trouille (1974)
 Аппассіоната (1974)
 Il cav. Costante Nicosia demoniaco ovvero: Dracula in Brianza (1975)
 Son tornate a fiorire le rose (1975)
 Un'orchidea rosso sangue (1975)
 La città sconvolta: caccia spietata ai rapitori (1975)
 Gli amici di Nick Hezard (1976)
 Il genio (Le grand escogriffe) (1976)
 Nido de viudas (1977)
 Tanto va la gatta al lardo... (1978)
 Un'ombra nell'ombra, regia di Pier Carpi (1979)
 Ormai non c'è più scampo (When Time Ran Out) (1980)
 La Ferdinanda (1982)
 Via Montenapoleone (1987)
 Tango blu, regia di Alberto Bevilacqua (1987)
 Le avventure del Barone di Münchausen (The Adventures of Baron Munchausen) (1988)
 Storia di una capinera (1993)
 Sipario (2006)

Примітки

Посилання 
 

Італійські кіноакторки
Італійські театральні акторки
Кіноактори XX століття
Кіноактори XXI століття
Уродженці Мілана